Сотес-дель-Парамо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамо-Леонес. Занимает площадь 54,01 км². Население — 491 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 47 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web de la comarca del Páramo

Муниципалитеты Леона